

Patronyme 

 Agatha Christie (1890-1976), écrivain anglaise
 Al Christie (1881-1951), scénariste, réalisateur et producteur et canadien
 Augusta Christie-Linde (1870-1953), zoologiste suédoise
 Charles Christie (mort en 1812), officier et explorateur britannique
 Chris Christie (1962-), gouverneur du New Jersey
 
 
 Elise Christie (1990-), patineuse de vitesse sur piste courte britannique
 Finlay Christie (1995-), joueur de rugby à XV néo-zélandais d'origine écossaise
 Gwendoline Christie (1978-), actrice britannique
 Jason Christie (1990-), coureur cycliste néo-zélandais
 Jeremy Christie (1983-), footballeur néo-zélandais 
 John Christie (1898-1953), tueur en série britannique
 John Walter Christie (1865-1944), inventeur et ingénieur américain
 Julie Christie (1941-), actrice britannique
 Kitch Christie (1940-1998), entraîneur de rugby à XV sud-africain
 Linford Christie (1960-), athlète anglais
 Lou Christie (1943-), chanteur et compositeur américain
 Marcus Christie (1991-), coureur cycliste irlandais
 Mike Christie (1949-2019), joueur professionnel de hockey sur glace
 
 Ricardo Christie (1988-), surfeur professionnel néo-zélandais
 Robert Christie (1787-1856), avocat, éditeur de journaux, officier de milice, fonctionnaire, historien et homme politique canadien 
 Stuart Christie (1946-2020), militant anarchiste et révolutionnaire internationaliste écossais 
 Tom Christie (1998-), joueur de rugby à XV néo-zélandais
 
 Warren Christie (1975-), acteur canadien
 
 William Christie (né en 1944), claveciniste et chef d'orchestre franco-américain
 William Henry Mahoney Christie (1845-1922), astronome britannique.

Autres 
Il peut également faire référence à :
 Agatha Christie, groupe de rock russe
 Christie, station du métro de Toronto
 Christie, groupe de rock anglais fondé dans les années 1960
 Christie's, maison de vente aux enchères
 Christie Digital Systems, Inc., un fabricant de système d'affichage et de projection
 Christie, la marque sous laquelle le facteur anglais d'orgues  commercialisa ses orgues de cinéma, tel celui du Gaumont-Palace à Paris.
Patronyme anglais.
 Christie, un personnage du jeu vidéo Dead or Alive 3.